Schoonmaker ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Schoonmaker (1828–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Cornelius C. Schoonmaker (1745–1796), US-amerikanischer Politiker
 James Clinton Schoonmaker (* 2000), US-amerikanischer Skilangläufer
 Marius Schoonmaker (1811–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thelma Schoonmaker (* 1940), US-amerikanische Filmeditorin

Sonstiges:
 Schoonmaker Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika